Taugl kan avse:

Taugl (Hintersee) – en biflod till Almbach i Österrike
Taugl (Salzach) –  en biflod till Salzach i Österrike